Crt est une abréviation, qui signifie :
 , , le nom latin et son génitif de la constellation de la Coupe ;
 .crt (où crt est l'abréviation de certificate), extension de fichier pour certificat électronique.

CRT est un sigle, qui signifie :
  (en français, tube cathodique) ;
 centre de ressources technologiques ;
  (en français, théorème des restes chinois) ;
 Comité régional de taekwondo ;
 Comité régional de tourisme ;
 centre relais téléphonique, permettant aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner ;
 centre régional de transport ;
 Commission des relations du travail (2002-2015), un ancien tribunal administratif québécois ;
 , une filiale de l'opérateur du réseau de transport d'électricité québécois TransÉnergie ;
 , une sous-catégorie de la MotoGP, catégorie reine du sport motocycliste de vitesse ;
 CRT, une marque de matériel radio (émetteurs récepteurs fixes et portatifs) ;
 .
 Continuum Random Tree (mathématique): un arbre aléatoire obtenu à partir d'un mouvement Brownien

Črt est un prénom d'origine Slovène.

Abréviation